O Fragmento de Faium (Papyrus Vindobonensis Greek 2325 [P. Vienna G. 2325]) é um fragmento de papiro contendo o texto do que pode ser uma parte do Novo Testamento e consiste de apenas umas 100 letras gregas. O fragmento foi originalmente descoberto em Faium, no Egito, e foi traduzido em 1885 por Gustav Bickell após ele ter sido encontrado na coleção de papiros do arquiduque Rainier José da Áustria em Viena.

O manuscrito 
O manuscrito sobrevivente está muito danificado e tem pouco menos do que uma centena de letras preservadas. Por conta do estilo da escrita, acredita-se que tenha sido copiado no final do século III d.C. O texto parece ter uma similaridade com , mas numa forma mais abreviada. Não é claro se o fragmento era parte de uma versão completa dos evangelhos sinóticos ou uma fonte que se baseou neles, como o apócrifo Evangelho de Pedro.

Conteúdo 
O texto diz:

A comparação textual com o texto dos três evangelhos sinóticos é que levou à reconstrução das letras faltantes:
  Κατὰ Ματθαίον ()
Καὶ ὑμνήσαντες
ἐξῆλθον εἰς
τὸ Ὄρος τῶν Ἐλαιῶν.
Τότε λέγει αὐτοῖς 
ὁ Ἰησοῦς·
Πάντες ὑμεῖς
σκανδαλισθήσεσθε
ἐν ἐμοὶ 
ἐν τῇ νυκτὶ ταύτῃ, 
γέγραπται γάρ· 
Πατάξω τὸν ποιμένα,
καὶ διασκορπισθήσονται
τὰ πρόβατα
τῆς ποίμνης.
μετὰ δὲ τὸ ἐγερθῆναί 
με προάξω ὑμᾶς 
εἰς τὴν Γαλιλαίαν. 
ἀποκριθεὶς δὲ
ὁ Πέτρος
εἶπεν αὐτῷ·
Εἰ πάντες
σκανδαλισθήσονται
ἐν σοί,
ἐγὼ οὐδέποτε
σκανδαλισθήσομαι.
ἔφη αὐτῷ
ὁ Ἰησοῦς· 
Ἀμὴν λέγω σοι 
ὅτι ἐν ταύτῃ τῇ
νυκτὶ πρὶν ἀλέκτορα φωνῆσαι
τρὶς ἀπαρνήσῃ με. 
  Κατά Μάρκον ()
Καὶ ὑμνήσαντες
ἐξῆλθον εἰς
τὸ Ὄρος τῶν Ἐλαιῶν.
Καὶ λέγει αὐτοῖς
ὁ Ἰησοῦς ὅτι· 
Πάντες
σκανδαλισθήσεσθε,
ὅτι γέγραπται,
Πατάξω τὸν ποιμένα,
καὶ τὰ πρόβατα
διασκορπισθήσονται·
ἀλλὰ 
μετὰ τὸ ἐγερθῆναί
με προάξω ὑμᾶς 
εἰς τὴν Γαλιλαίαν.
ὁ δὲ Πέτρος 
ἔφη αὐτῷ· 
Εἰ καὶ πάντες
σκανδαλισθήσονται, 
ἀλλ' οὐκ ἐγώ.
καὶ λέγει αὐτῷ 
ὁ Ἰησοῦς· 
Ἀμὴν λέγω σοι 
ὅτι σὺ σήμερον ταύτῃ τῇ 
νυκτὶ πρὶν ἢ δὶς ἀλέκτορα φωνῆσαι 
τρίς με ἀπαρνήσῃ.
 Fragmento de Faium...ε]ξαγειν
ως ε[ι]πε[ν]
οτι,Α[παντες]
σκανδαλισ[θησεσ-][θε
[εν ταυτη] τη νυκτι
κατα] το γραφεν·
Παταξω τον [ποιμε-][να,
και τα] προβατα
διασκορπισθησ[ονται.

το]υ Πετ{ρου}·
ει-] [ποντοςΚαι ει παντες,ο[υκ εγω....]
[...Ι{ησου}ς·
Πρι]ν αλεκτρυων
δις κοκ[κυσει
τρις] [...με α]παρν[ηση.]
 Κατά Λουκάν ()'Καὶ
ἐξελθὼν ἐπορεύθη
κατὰ τὸ ἔθος εἰς
τὸ Ὄρος τῶν Ἐλαιῶν: 
ἠκολούθησαν δὲ αὐτῷ καὶ οἱ μαθηταί. ὁ δὲ εἶπεν,
Λέγω σοι,
Πέτρε,
οὐ φωνήσει σήμερον ἀλέκτωρ ἕως
τρίς με ἀπαρνήσῃ εἰδέναι.

 Ligações externas 
 

 Bibliografia 
 Stanley E. Porter and Wendy J. Porter, New Testament Greek Papyri and Parchments''. Vol. 1: Text; Vol. 2: Plates, Mitteilungen aus der Papyrussammlung der Österreichischen Nationalbibliothek (MPER) XXX (Berlin; New York: de Gruyter, 2008) .

Papiros do Novo Testamento